Il singolare  del Košice Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Simon Greul era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Simon Greul 7-6(7-1), 6-2.

Teste di serie

 Alessandro Giannessi (quarti di finale)
 Jan Hájek (semifinali)
 João Sousa (secondo turno)
 Aljaž Bedene (Campione)

 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Yang Tsung-hua (secondo turno)
 Arnau Brugués-Davi (quarti di finale)
 Marc Gicquel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Košice Open 2012